l'ancien duché de Carinthie, qui tirait son nom d'un duché antérieur, nommé duché de Carantanie, ayant existé du  (voir aussi la liste des ducs de Carinthie) ;
 le land de Carinthie (en allemand Kärnten), land autrichien le plus méridional, limitrophe de la Slovénie, constitué par la partie septentrionale de l'ancien duché de Carinthie ;
 la Carinthie slovène (en slovène Koroška), province à l'existence informelle, actuellement partagée entre plusieurs subdivisions administratives, limitrophe de l'Autriche, elle est constituée par une petite fraction de l'ancien duché de Carinthie ;
 la province de Carinthie était une subdivision des provinces illyriennes.